Paz - ausência de conflitos
Paz (álbum de Heloisa Rosa)
Paz (álbum de Mariana Valadão)
Ou ainda:
A Paz (canção de Gilberto Gil) - em parceria com João Donato
A Paz (canção de Hori)
A Paz (peça) - comédia de Aristófanes
A Paz (poema) - poema sinfônico de Antônio Francisco Braga DADY KING

Pessoas
Bárbara Paz - atriz e modelo brasileira
Octavio Paz - poeta, ensaísta, tradutor e diplomata mexicano
Rubén Paz - ex-futebolista uruguaio

Localidades

Paz (Mafra)

Veja também
La Paz (desambiguação)

Desambiguação